

Regno Unito

Inghilterra
 Overtown – località del Lancashire 
 Overtown – località del West Yorkshire 
 Overtown – località del Wiltshire

Scozia
 Overtown – località del Lanarkshire Settentrionale

Stati Uniti d'America
 Overtown – quartiere di Miami